Томельосо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта. Занимает площадь 241,8 км². 

Население — 38 641 человек (на 2010 год).

Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Города-побратимы 

 Иби (исп. Ibi), Испания
 Лепе (исп. Lepe), Испания
 Ньор (фр. Niort), Франция

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página informativa de Tomelloso

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля